Marciano ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Marciano, französischer Regisseur, Drehbuchautor und Komponist

 Francesca Marciano (* 1955), italienische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Maria Laura Gemelli Marciano (* 1952), italienische Klassische Philologin
 Meghan Agosta-Marciano (* 1987), kanadische Eishockeyspielerin
 Ofir Marciano (* 1989), israelischer Fußballspieler
 Paul Marciano (* um 1952), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Rocky Marciano (1923–1969), US-amerikanischer Boxer
 Saadia Marciano (1950–2007), israelischer Politiker
 William Marciano (* um 1950), US-amerikanischer Teilchenphysiker
 Yoram Marciano (* 1964), israelischer Politiker
 Yvon Marciano (1953–2011), französischer Regisseur und Drehbuchautor

Marciano ist Künstlername von:
 Marciano (Sänger) (José Marciano; 1951–2019), brasilianischer Sänger und Komponist

Marciano ist Teil des Ortsnamens von:
 Marciano della Chiana, italienische Gemeinde in der Provinz Arezzo
 Marciano, Ortsteil von Siena